Ву́лиця Шумського (також Ву́лиця Юрія Шумського) — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вулиця Шумського — вулиця в місті Львові.
 Вулиця Юрія Шумського — вулиця в місті Києві.

Вулиці, названі на честь людей